Die NFL-Saison 1982 war die 63. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 12. September 1982 und endete am 3. Januar 1983.
Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 6. Februar im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

Ein 57 Tage (20. September–17. November) andauernder Spielerstreik verkürzte in der Saison 1982 die 16 geplanten Spieltage der Regular Season auf neun. Dies hatte zur Folge, dass die Play-off-Modalitäten geändert werden mussten. Die Bedeutung der Divisions wurde für diese Spielzeit ausgesetzt. Außerdem wurde das Teilnehmerfeld der Play-offs auf acht Mannschaften pro Conference ausgedehnt (sonst sechs Play-off-Teilnehmer pro Conference).

Das ausgehandelte Tarifvertrag (Collective Bargaining Agreement) galt bis 1986. Es wurde ein Mindestlohn, Löhne für Trainingscamps und Vorsaison-Spiele sowie die Unterstützungen für die medizinische Versorgung, Versicherungen und Pensionen verbessert.

Erstmals begannen die Sonntagsspiele entweder 13:00 Uhr Eastern Time (19.00 Uhr MEZ) oder 16:00 Uhr Eastern Time (22.00 Uhr MEZ). Eine Ausnahme bestand für die Baltimore Colts, die auf Grund örtlicher Regelungen nicht vor 14.00 Uhr beginnen konnten.

Endstand 

Legende:

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 9. Januar und liefen bis zum 23. Januar 1983.
Die Washington Redskins gewannen ihren ersten Super Bowl.

Super Bowl XVII 

Der 17. Super Bowl fand am 30. Januar 1983 im Rose Bowl Stadium in Pasadena, Kalifornien statt. Im Finale trafen die Miami Dolphins auf die Washington Redskins.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL Geschichte 1981–1990 (englisch)

1982
American-Football-Saison 1982
American-Football-Veranstaltung 1983